Kolegium (łac. collegium)

Forma organizacji 
 Kolegium to grupa równouprawnionych osób – zespół ludzi, posiadających równe stanowisko urzędowe (stąd zwą się kolegami), równe prawa do pełnienia pewnych czynności (administracyjnych, sądowych, wyborczych, pedagogicznych) i równe prawo głosu w obradach ciała kolegialnego (urzędu, sądu).
 System kolegialny polega na tym, że np.: w urzędzie decyduje o sprawach nie jeden urzędnik (system biurokratyczny), jako zwierzchnik podwładnych, lecz ciało zbiorowe – kolegium urzędników; w sądzie kolegialnym wyrok jest wynikiem obrad kolegium sędziowskiego, a nie decyzji jednego sędziego.

Edukacja 
 Na średniowiecznych uniwersytetach kolegium było odrębną, częściowo samorządną fundacją, z własnymi budynkami, mającą służyć pomocą ubogim żakom,
 W czasach nowożytnych kolegiami nazywano uczelnie jezuickie,
 współcześnie jako kolegium określany bywa kompleks budynków uniwersyteckich, wydział wchodzący w skład uniwersytetu (k. medyczne – ), szkołę (wydział) wchodzącą w skład uniwersytetu (lub pod jego patronatem), w której kształcenie odbywa się na poziomie licencjatu (kolegia nauczycielskie) lub samodzielną placówkę szkolnictwa wyższego (Kolegium Europejskie),
 W krajach anglosaskich kolegiami (colleges) nazywa się szkoły różnych typów.

Administracja 
 Samorządowe kolegium odwoławcze jest kolegialnym organem administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, właściwym w szczególności do rozpatrywania odwołań, zażaleń, ponagleń i żądań wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Co do zasady, samorządowe kolegium odwoławcze orzeka w składzie trzyosobowym. Ustrój i zasady funkcjonowania kolegiów szczegółowo reguluje ustawa z dnia 12 października 1994 roku o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 570)
 kolegium w dawnej Rosji

Organ wyborczy 
 Kolegium wyborcze to zespół obywateli, posiadających jednakowe uprawnienia wyborcze (np. Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych). Kolegia wyborcze istniały przy wyborach ograniczonych, pośrednich lub cenzusowych.
 Kolegium Kardynałów to najwyższa Rada papieża, złożona z kardynałów. Przysługuje jej prawo wyboru papieża na konklawe.

Inne 
 kolegium do spraw wykroczeń

Przypisy

Bibliografia 
 

Organizacje